John Marsh peut désigner :
 John Marsh (1752-1828), un compositeur anglais ;
 John Marsh (1799-1856), un des premiers pionniers et colons de l'Alta California, le premier diplômé de Harvard et le premier à y pratiquer la médecine ;
 John Marsh (1926-2019), un secrétaire de l'Armée des États-Unis ;
 John Marsh, un tireur sportif du Royaume-Uni.